Grote Houtstraat, een straat in Haarlem
 Grote Hout- of Koningsweg, een straat in Beverwijk
 Grote Houtweg, een straat in Beverwijk
 Houtstraat (Sint-Lenaarts), een straat in Sint-Lenaarts
 Houtstraat (Tilburg), een straat in Tilburg
 Houtstraat (Venlo), een straat in Venlo
 Kleine Houtstraat, een straat in Haarlem
 Kleine Houtstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam
 Kleine Houtweg (Beverwijk-Heemskerk), een straat in Beverwijk en Heemskerk
 Kleine Houtweg (Haarlem), een straat in Haarlem
 Korte Houtstraat (Den Haag), een straat in Den Haag
 Korte Houtstraat (Haarlem), een straat in Haarlem
 Korte Houtstraat (Tilburg), een straat in Tilburg

Zie ook 
 Houtplein